Герцог Сан Педро де Галатино (; ) — испано-неаполитанский дворянский титул. Он был создан 6 апреля 1621 года королем Испании Филиппом IV в Неаполитанском королевстве для банкира Хуана Баутисты Спинолы. 20 октября 1679 года Франсиско Мария де Спинола, 3-й герцог Сан Педро де Галатино, получил титул гранда Испании.

Название герцогского титула происходит от названия города Галатина, провинция Лечче, регион Апулия, Южная Италия.

В 1905 году испанский король Альфонсо XIII пожаловал титул герцога де Сан Педро де Галатино Хуану Кесаде-Каньявералю и Пьедроле.

История 
Неаполитанский король Фердинанд I пожаловал титул герцога Сан Педро де Галатино Гьону (Хуану) Кастриота (ок. 1456—1514), сыну албанского полководца Георгия Кастриоти Скандербега. Его внучка Ирена Кастриота Скандербег, принцесса де Bisiñano, 3-я герцогиня де Сан Педро де Галатино, передавала право собственности на титул семье Сансеверино. В 1615 году после смерти её сына, Николаса Бернардино Сансеверино, 5-го герцога Сан Педро де Галатино (ум. 1606), не оставившего потомства, его преемники передали герцогство Галатина в качестве уплаты долгов банкиру Дженовезе Хуану Баутиста Спиноле.

В 1621 году испанский король Филипп IV пожаловал титул герцога Сан Педро де Галатино Хуану Баутисте Спиноле, герцогский титул стал носиться членами семьи Спинола. В 19 веке их потомки перестали платить налоги Испании и титул стал вакантным, но они по-прежнему признавались в Италии. Этим обстоятельством воспользовался графа Беналуа, потомок брата жены 3-го герцога Сан Педро де Галатино, чтобы восстановить титул в Испании.

Герцоги де Сан Педро де Галатино

Первая креация 

</div>

Вторая креация 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Источники 
 Salazar y Acha, Jaime de (2012). Los Grandes de España (Siglos XV—XXI). Madrid: Ediciones Hidalguía. ISBN 978-84-939313-9-1.
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.
 CASTRIOTA SCANDERBEG
 SANSEVERINO, Linee dei Principi di Bisignano e Duchi di San Marco
 Gallarati Scotti

Ссылки 
 Duques de San Pedro de Galatino
 Duques de San Pietro in Galatina-I
 Duques de San Pietro in Galatina-II

Герцоги Испании
Герцоги Италии
Гранды Испании